A Taça das Regiões da UEFA 2010-11 foi a sétima edição da competição que começou a ser disputada em 1999. Foi um campeonato amador envolvendo equipes de países associados da UEFA que se disputa de 2 em 2 anos.  Qualquer país que possui uma liga nacional pode ter uma equipa representante na competição. Nesse ano, 39 equipas de 39 federações participam do campeonato.
A edição de 2011 foi ganha pela Selecção da AF Braga que organizou a Fase Final.

Formato de competição 

As equipas que participam da competição são classificadas nacionalmente. Normalmente elas provêm de seleções regionais, obtidas depois de torneios  inter-regionais. As federações pequenas tem a vantagem de poder participar com a seleção nacional.
O representante português apura-se após vencer o torneio inter-regional Taça Eusébio das Regiões.
A partir de 2005, a competição passou a ter uma fase preliminar. Esse ano, 12 equipes foram divididas em 3 grupos com 4 equipas em cada. Os primeiros colocados e os 2 melhores segundos passaram a fase classificatória. Nessa fase, 32 equipas são divididas em 8 grupos com 4 equipas em cada. As primeiras colocadas em cada grupo avançam a fase final. Dois grupos com 4 equipas em cada jogam entre si em 3 jornadas. Os dois primeiros colocados jogam a final. Em todas as suas fases, a Taça das Regiões contém apenas jogos disputados a 1 mão.

Equipes participantes

Fase Preliminar

Grupo A

Todos os jogos foram realizados na Croácia.

Resultados

|}

Classificação

Grupo B 

Todos os jogos foram disputados na Hungria

Resultados

|}

Classificação

Grupo C 

Todos os jogos foram realizados na Macedônia.

Resultados

|}

Classificação

Fase Intermediária

Grupo 1 

Todos os jogos foram disputados em Malta.

Resultados

|}

Classificação

Grupo 2

Resultados

|}

Classificação

Grupo 3

Todos os jogos foram realizados na Itália.

Resultados

|}

Classificação

Grupo 4

Todos os jogos foram realizados na Eslovénia

Resultados

|}

Classificação

Grupo 5

Resultados

Os jogos foram realizadas nas cidades de Mezdra e Teteven, ambas na Bulgária.

|}

Classificação

Grupo 6

Todos os jogos foram realizados na República Checa

Resultados

|}

Classificação

Grupo 7

Todos os jogos foram realizados na Polônia.

Resultados

|}

Classificação

Grupo 8

Todos os jogos foram realizados na Ucrânia.

Resultados

|}

Classificação

Fase Final

A fase final do torneio realizou-se em no Distrito de Braga.

Classificados

Grupo A

Resultados

|}

Classificação

Grupo B 

Resultados

|}

Classificação

Final

A final realizou-se no dia 28 de Junho de 2011 no Estádio Cidade de Barcelos perante mais de 3000 pessoas.
Os troféus e medalhas de participação foram entregues pelo Vice-Presidente da UEFA para o futebol não professional e por Gilberto Madaíl presidente da Federação Portuguesa de Futebol.

Melhores Marcadores

Melhores Marcadores da Fase Final

3 golos

  José Ferreira (Braga)

2 golos

  Olexander Babor (Yednyst Plysky)
  Martin Kleinschrodt (Württemberg)
  Pedro Nobre (Braga)
  Stefan Živković (Belgrade)
  David O'Sullivan (Leinster & Munster)

Melhores marcadores da competição (excepto Fase Final).

6 gols

  Sergei Lednev (South Region Russia)

5 gols

  Vadim Tarykin (Yednyst Plysky)

4 gols

  Emmanuel Affagard (Ligue de Normandie)

Fonte: Estatísticas da Taça das Regiões da UEFA 2010/11 (melhores marcadores).

Referências

Taça das Regiões

Taça das Regiões da UEFA